Acanthotetilla är ett släkte av svampdjur. Acanthotetilla ingår i familjen Tetillidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Acanthotetilla